Ricardo Álvarez puede referirse a:

 Ricardo Álvarez (futbolista mexicano) (19??-), conocido como «Changa» ;
 Ricardo Álvarez Arce (1993-), futbolista mexicano;
 Ricardo Álvarez Puig (1984-), futbolista español;
 Ricardo Gabriel Álvarez (1988-), futbolista argentino, conocido como «Ricky» Álvarez;
 Ricardo Álvarez (1963-), político hondureño; o
 Ricardo Álvarez (futbolista español) (19??-).